Нурсултан Атамурзаев () — киргизский футболист, защитник.

Биография 
С 2012 по 2019 год выступает за ошский «Алай» в высшей лиге Киргизии. За это время становился чемпионом (2013, 2015, 2016, 2017), серебряным (2018) и бронзовым призёром чемпионата страны, обладателем (2013) и финалистом (2016, 2017, 2018) Кубка Киргизии, обладателем Суперкубка страны. Принимал участие в матчах Кубка АФК. Являясь игроком оборонительного плана, по состоянию на 2019 год забил один гол в чемпионате Киргизии, несколько раз отличился в кубковых матчах.

Футболисты Киргизии
Игроки ФК «Алай»